Аличе () — имя собственное; распространено в виде топонимов.

 Аличе-Бель-Колле — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Аличе-Кастелло — город в Италии, расположен в регионе Пьемонт, подчинён административному центру Верчелли.
 Аличе-Супериоре — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Персоналии 
 Аличе (род. 1954) — итальянская певица.

См. также